Christian Keller, personer med dette navn:
 Christian Keller (fodboldspiller) – dansk professionel fodboldspiller
 Christian Keller (læge) – (1858-1934) dansk læge
 Christian Keller (svømmer) – tidligere tysk svømmer, som har deltaget i de olympiske lege